Habachi ist der Familienname folgender Personen:

 Labib Habachi (1906–1984), ägyptischer Ägyptologe
 René Habachi (1915–2003), ägyptisch-libanesischer Philosoph